20 км, 20-й киломе́тр — топоним в пост-СССР. По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов.

Населённые пункты 
 20 км — разъезд в Гурьевском районе Кемеровской области.
 20-й км — посёлок в Губахинском городском округе Пермского края.
 Казарма 20 км — посёлок в городском округе город Орск Оренбургской области.

Железнодорожные объекты

20 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 547957

20 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 701531

20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога. Код 719228

20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 864226
 20 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 841154
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога. Код 103645
 20 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 045815
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 014554
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 608864
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 769430
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Смычка — Алапаевск, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 770334
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Шарташ — Каменск-Уральский, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 794313
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 587314
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 590463
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Вязовая — Катав-Ивановск, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 808211
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810029
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Карталы 1 — Белорецк, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 816966

20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 504114
 20 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 430724